Ashby peut désigner :

Patronyme 

 Cane Ashby, personnage de fiction des Feux de l'amour ;
 Fana Ashby, athlète trinidadienne ;
 Hal Ashby, réalisateur américain ;
 Jeffrey S. Ashby, astronaute américain ;
 John Ashby, officier de la marine britannique ;
 Joseph-Séraphin-Aimé Ashby, homme politique québécois ;
 Glenn Ashby, marin australien ;
 Linden Ashby, acteur américain ;
 Michel Ashby, chercheur en science des matériaux ;
 Thomas Ashby, archéologue britannique ;
 Turner Ashby, militaire américain ;
 W. Ross Ashby, psychiatre, ingénieur et cybernéticien britannique ;

Œuvres 
 Ashby, récit de Pierre Guyotat
 Ashby, film américain de Tony McNamara sorti en 2015

Musiciens 
 Harold Ashby,  saxophoniste ténor et clarinettiste américain ;
 Irving Ashby,  guitariste américain ;
 Dorothy Ashby, harpiste de jazz.

Toponyme 
 Ashby (Massachusetts)
 Ashby (Minnesota)

Voir aussi 
 Ashby-de-la-Zouch, ville d'Angleterre ;
 Ashby St Ledgers, village d'Angleterre ;
 Epthianure d'Ashby, passereau.
 Ashby (récit), de Pierre Guyotat
Homonymie de toponyme